Privaatrecht, een term voor Burgerlijk recht in Nederland.
Privaatrecht in België.
Private (band), een in Denemarken gevestigde band.
Private (film), een Italiaanse film uit 2004.
Private (raket), een Amerikaanse raket.
Private (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2009.
Private banking de term voor de financiële dienstverlening van banken aan welgestelde particulieren.
Private equity, letterlijke betekenis: privaat vermogen.
Private label, een concept waarbij producten of diensten worden geproduceerd door een ander bedrijf dan het bedrijf dat het op de markt brengt.
Private lease
Private Media Group, een producent van pornografie.
Privébezit, oftewel eigendom, als bijvoeglijk naamwoord.
Toilet (verouderd).

Zie ook 
Privé (doorverwijspagina)